Существуют следующие хлоруксусные кислоты: